Akademie für Tonkunst tritt in Namen für musikalische Bildungseinrichtungen auf, zum Beispiel:
 Akademie für Tonkunst (Darmstadt)  
 Akademie für Tonkunst München, Vorgängereinrichtung der heutigen Hochschule für Musik und Theater München